Сесма () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Альто-Эбро. Занимает площадь 71,22 км². Население — 1264 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sesma
 Sesma

Муниципалитеты Наварры